Карпати — фамилия:

 Карпати, Бела (1929—2003) — венгерский футболист.
 Карпати, Дьёрдь (1935—2020) — венгерский спортсмен.
 Карпати, Карой (1906—1996) — венгерский борец вольного и греко-римского стилей.
 Карпати, Рудольф (1920—1999) — венгерский фехтовальщик.
 Карпати, Ференц (1926—2013) — венгерский государственный деятель, министр обороны Венгерской Народной Республики, генерал-полковник.